Cross country o camp a través, modalitat d'atletisme
 Cross Country, modalitat del ciclisme de muntanya
 Cross Country o ral·li raid, disciplina esportiva motociclista i automobilista fora d'asfalt, consistent en una cursa de llarga distància per tota mena de terreny 
 Cross-country, esport eqüestre